Le mot massif et massive peuvent être employés comme :
 adjectif 
 nom commun, 
 un massif est un ensemble géologique qui se distingue morphologiquement, structuralement et pétrographiquement de son contexte, distinct d'une chaîne de montagnes par sa forme massive, lorsque ses dimensions horizontales sont peu différenciées (voir Liste de massifs et chaînes de montagnes) ; on parlera ainsi du massif alpin ou vosgien, mais de la chaîne pyrénéenne,
 un massif de montagnes est un ensemble de hauteurs présentant un caractère montagneux formant un bloc continu qui suit une ligne de crête, séparé souvent par des rivières, des vallées ou des reliefs distincts. On utilisera parfois le mot  dans les pays hispanophones,
 un massif est ouvrage d'infrastructure de bâtiment recevant soit
 des très fortes poussées verticales (des charges),
 de fortes poussées latérales transmises en reprise de charge depuis un autre élément de structure (par un arc-boutant par exemple),
 un massif dans un jardin est une plate-bande à forme plus ou moins géométrique recevant un groupe de fleurs ou d'arbustes et donnant un aspect de composition homogène,
 en construction navale, le massif d'un sous-marin est la superstructure élevée au-dessus du pont, afin de disposer d'une plateforme surélevée pour la navigation et l'observation. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le terme de kiosque (petite construction légère) était généralement utilisé. Il est désormais obsolète.
 Massif est le nom du profileur de tas de Valgrind.
 Massif  peut également avoir plusieurs significations dans le domaine de l'architecture. Voir .
 MASSIVE est le nom d'un logiciel utilisé pour simuler des foules virtuelles.
 Massif est un nom de famille français présent surtout en Seine-Maritime (Normandie).
 Le massif, une espèce de Star Wars.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Patronyme normand